

Aéronautique
 Spartan Aircraft Limited, constructeur aéronautique britannique
 Spartan Aircraft Company, constructeur aéronautique américain